Julio Otero puede hacer referencia a:

Julio Otero Mirelis, político español.
Julio Otero Moirelo, futbolista español.